El término Novonikoláyevka  o Novomikoláivka () puede referirse a:

Novonikoláyevka (Azerbaiyán), localidad del raión de Xaçmaz, en Azerbaiyán.

Novonikoláyevka (Kazajistán Oriental), localidad de la provincia de Kazajistán Oriental, en Kazajistán.
Novonikoláyevka (Zhambyl, Kazajistán), localidad de la provincia de Zhambyl, en Kazajistán.
Novonikoláyevka (Kostanay, Kazajistán), localidad de la provincia de Kostanay, en Kazajistán.
Novonikoláyevka (Kazajistán Meridional), localidad de la provincia de Kazajistán Meridional, en Kazajistán.

Novonikoláyevka (Altái), localidad del krai de Altái, en Rusia.
Novonikoláyevka (Astracán), localidad del Óblast de Astracán, en Rusia.
Novonikoláyevka (Belebéi, Bashkortostán), localidad del raión de Belebéi de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Novonikoláyevka (Fiódorovka, Bashkortostán), localidad del raión de Fiódorovka de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Novonikoláyevka (Ishimbái, Bashkortostán), localidad del raión de Ishimbái de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Novonikoláyevka (Míshkino, Bashkortostán), localidad del raión de Míshkino de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Novonikoláyevka (Miyakí, Bashkortostán), localidad del raión de Miyakí de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Novonikoláyevka (Sterlibáshevo, Bashkortostán), localidad del raión de Sterlibáshevo de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Novonikoláyevka (Sterlimakate, Bashkortostán), localidad del raión de Sterlimakate de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Novonikoláyevka (Yermekéyevo, Bashkortostán), localidad del raión de Yermekéyevo de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Novonikoláyevka (Zianchúrinsk, Bashkortostán), localidad del raión de Zianchúrinsk de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Novonikoláyevka (Fiódorovka, Bashkortostán), localidad del raión de Fiódorovka de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Novonikoláyevka (Briansk), localidad del óblast de Briansk, en Rusia.
Novonikoláyevka (Daguestán), localidad de la república de Daguestán, en Rusia.
Novonikoláyevka (Jakasia), localidad de la república de Jakasia, en Rusia.
Novonikoláyevka (Kémerovo), localidad del óblast de Kémerovo, en Rusia.
Novonikoláyevka (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Novonikoláyevka (Moscú), localidad del óblast de Moscú, en Rusia.
Novonikoláyevka (Gai, Oremburgo), localidad del raión de Gai del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Novonikoláyevka (Saraktash, Oremburgo), localidad del raión de Saraktash del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Novonikoláyevka (Sévernoye, Oremburgo), localidad del raión de Sévernoye del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Novonikoláyevka (Tiulgán, Oremburgo), localidad del raión de Tiulgán del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Novonikoláyevka (Janka, Primorie), localidad del raión de Janka del krai de Primorie, en Rusia.
Novonikoláyevka (Olga, Primorie), localidad del raión de Olga del krai de Primorie, en Rusia.
Novonikoláyevka (Azov, Rostov), localidad del raión de Azov del óblast de Rostov, en Rusia.
Novonikoláyevka (Matvéyev-Kurgán, Rostov), localidad del raión de Matvéyev-Kurgán del óblast de Rostov, en Rusia.
Novonikoláyevka (Mílerovo, Rostov), localidad del raión de Mílerovo del óblast de Rostov, en Rusia.
Novonikoláyevka (Ásino, Tomsk), localidad del raión de Ásino del óblast de Tomsk, en Rusia.
Novonikoláyevka (Krivosheino, Tomsk), localidad del raión de Krivosheino del óblast de Tomsk, en Rusia.
Novonikoláyevka (Shegarka, Tomsk), localidad del raión de Shegarka del óblast de Tomsk, en Rusia.

Novomykoláivka (Cherkasy), localidad del óblast de Cherkasy, en Ucrania.
Novomykoláivka (Krasnoperekopsk, Crimea), localidad del raión de Krasnoperekopsk de la república autónoma de Crimea, en Ucrania.
Novomykoláivka (Lénino, Crimea), localidad del raión de Lénino de la república autónoma de Crimea, en Ucrania.
Novomykoláivka (Simferópol, Crimea), localidad del raión de Simferópol de la república autónoma de Crimea, en Ucrania.
Novomykoláivka (Dnipropetrovsk), localidad del raión de Dnipropetrovsk del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Novomykoláivka (Pokrovske, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Pokrovske del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Novomykoláivka (Synelnykove, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Synelnykove del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Novomykoláivka (Tomakivka, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Tomakivka del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Novomykoláivka (Verjnodniprovsk, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Verjnodniprovsk del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Novomykoláivka (Druzhkivska, Donetsk), localidad del ókrug urbano de Druzhkivska del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Novomykoláivka (Krasnoarmiisk, Donetsk), localidad del raión de Krasnoarmiisk del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Novomykoláivka (Shajtarsk, Donetsk), localidad del raión de Shajtarsk del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Novomykoláivka (Sloviansk, Donetsk), localidad del raión de Sloviansk del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Novomykoláivka (Olenivski, Volnovaja, Donetsk), localidad del municipio Olenivski del raión de Volnovaja del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Novomykoláivka (Zlatoustivski, Volnovaja, Donetsk), localidad del municipio Zlatoustivski del raión de Volnovaja del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Novomykoláivka (Balaklia, Jarkiv), localidad del raión de Balaklia del óblast de Jarkiv, en Ucrania.
Novomykoláivka (Blizniukyi, Jarkiv), localidad del raión de Blizniukyi del óblast de Jarkiv, en Ucrania.
Novomykoláivka (Shevchénkove, Jarkiv), localidad del raión de Shevchénkove del óblast de Jarkiv, en Ucrania.
Novomykoláivka (Ivanivka, Jerson), localidad del raión de Ivanivka del óblast de Jerson, en Ucrania.
Novomykoláivka (Novotroitske, Jerson), localidad del raión de Novotroitske del óblast de Jerson, en Ucrania.
Novomykoláivka (Skadovsk, Jerson), localidad del raión de Skadovsk del óblast de Jerson, en Ucrania.
Novomykoláivka (Vysokopilia, Jerson), localidad del raión de Vysokopilia del óblast de Jerson, en Ucrania.
Novomykoláivka (Jmelnitski), localidad del óblast de Jmelnitski, en Ucrania.
Novomykoláivka (Bobrynets, Kirovogrado), localidad del raión de Bobrynets del óblast de Kirovogrado, en Ucrania.
Novomykoláivka (Dobrovelychkivka, Kirovogrado), localidad del raión de Dobrovelychkivka del óblast de Kirovogrado, en Ucrania.
Novomykoláivka (Mala Vyska, Kirovogrado), localidad del raión de Mala Vyska del óblast de Kirovogrado, en Ucrania.
Novomykoláivka (Novgorodka, Kirovogrado), localidad del raión de Novogorodka del óblast de Kirovogrado, en Ucrania.
Novomykoláivka (Novoarjángelsk, Kirovogrado), localidad del raión de Novoarjágelsk del óblast de Kirovogrado, en Ucrania.
Novomykoláivka (Novoukrainka, Kirovogrado), localidad del raión de Novoukrainka del óblast de Kirovogrado, en Ucrania.
Novomykoláivka (Nova Odesa, Mykolaiv), localidad del raión de Nova Odesa del óblast de Mykolaiv, en Ucrania.
Novomykoláivka (Novi Buh, Mykolaiv), localidad del raión de Novi Buh del óblast de Mykolaiv, en Ucrania.
Novomykoláivka (Veselynove, Mykolaiv), localidad del raión de Veselynove del óblast de Mykolaiv, en Ucrania.
Novomykoláivka (Yelanets, Mykolaiv), localidad del raión de Yelanets del óblast de Mykolaiv, en Ucrania.
Novomykoláivka (Zhotnevyi, Mykolaiv), localidad del raión de Zhotnevyi del óblast de Mykolaiv, en Ucrania.
Novomykoláivka (Frunzivka, Odesa), localidad del raión de Frunzivka del óblast de Odesa, en Ucrania.
Novomikoláivka (Izmaíl), localidad del raión de Izmaíl del óblast de Odesa, en Ucrania.
Novomykoláivka (Kominternivske, Odesa), localidad del raión de Kominternivske del óblast de Odesa, en Ucrania.
Novomykoláivka (Sumy), localidad del óblast de Sumy, en Ucrania.
Novomykoláivka (Huliaipole, Zaporiyia), localidad del raión de Huliaipole del óblast de Zaporiyia, en Ucrania.
Novomykoláivka (Melitópol, Zaporiyia), localidad del raión de Melitópol del óblast de Zaporiyia, en Ucrania.
Novomykoláivka (Myjáilivka, Zaporiyia), localidad del raión de Myjáilivka del óblast de Zaporiyia, en Ucrania.
Novomikoláivka (Zaporiyia), asentamiento urbano del raión de Zaporiyia del óblast de Zaporiyia, en Ucrania.
Novomykoláivka (Pryazovske, Zaporiyia), localidad del raión de Pryazovske del óblast de Zaporiyia, en Ucrania.
Novomykoláivka (Tokmak, Zaporiyia), localidad del raión de Tokmak del óblast de Zaporiyia, en Ucrania.